Вифред:

 Вифред I — граф Урхеля и Сердани (с 870), граф Барселоны (с 878), Жероны (878—889 и с 890) и Осоны (с 885).
 Вифред I — граф Жероны (849—852).
 Вифред II — граф Барселоны, Жероны (под именем Вифред III) и Осоны (897—911), представитель Барселонской династии.
 Вифред II — граф Бесалу (927—957; самостоятельно с 941).